São Jorge (San Giorgio in lingua portoghese) può riferirsi a:

 Brasile
 São Jorge – comune del Rio Grande do Sul
 Portogallo
 São Jorge – isola delle Azzorre
 São Jorge – freguesia di Arcos de Valdevez
 São Jorge – freguesia di Santana

Pagine correlate 
 San Giorgio (disambigua)